Eystein Magnusson (en noruec: Øystein Magnusson) (v. 1088 - 29 d'agost de 1123) va regnar com a Eystein I de Noruega des de 1103 fins a la seva mort.

Biografia 
A la mort de Magne el Descalç el 1103, els seus tres fills Eystein, Sigurd i Olaf van succeir-lo al tron de forma conjunta. Olaf només era un nen de quatre o cinc anys, i els seus germans van governar en nom seu fins que va morir el 1115 deixant a Eystein i Sigurd com a co-reis.

Les relacions entre els dos germans eren tenses, però mai s'arribà a un conflicte obert. Mentre Sigurd va anar a les croades entre 1107 i 1111, Eystein va governar el país sencer.

Va ordenar la construcció d'esglésies, de l'Abadia de Munkeliv a Bergen i un port a Agdenes, i d'acord amb la saga Heimskringla va incorporar Jämtland al regne noruec.

Eystein va morir el 1123 deixant el seu germà Sigurd com a únic rei de Noruega.

Família

Avantpassats

Núpcies i descedents 
Eystein es va casar amb Ingebjørg Guttormsdatter. La parella tingué una filla, Maria Øysteinsdatter, que seria la mare del futur pretendent al tron Olav Ugjæva (Olaf el Dissortat). Olaf seria proclamat rei el 1166, però va ser derrotat per Magne Erlingsson (Magne V) i va haver de fugir del país.

Eystein 1
Morts a Noruega